Liebig-Denkmal oder Liebigdenkmal steht für:
 Liebigdenkmal (Gießen)
 Liebig-Denkmal (München), siehe Liste der Baudenkmäler in der Münchner Altstadt

Justus-Liebig-Denkmal steht für:
 Justus-Liebig-Denkmal (Darmstadt)